Kursk, una ciutat de Rússia.
 Óblast de Kursk, una subdivisió territorial (subjecte federal) de Rússia.
 Batalla de Kursk, enfrontament de la Segona Guerra Mundial.
 Nostra Senyora de Kursk, una icona venerada per l'Església Ortodoxa.
 Kursk, submarí nuclear rus.
 Anomalia magnètica Kursk, una de les anomalies magnètiques més grans de la Terra.